Ву́лиця Подво́йського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Подвойського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Подвойського — вулиця в місті Одеса.

 Вулиця Подвойського — колишня назва вулиці Олени Пчілки в місті Вінниця.
 Вулиця Подвойського — колишня назва вулиці Осипа Бодянського в місті Дніпро.
 Вулиця Подвойського — колишня назва вулиці Інженера Веденеєва в місті Запоріжжя.
Вулиця Подвойського — колишня назва вулиці Юрія Глушка в місті Київ.
 Вулиця Подвойського — колишня назва Біленької вулиці в місті Лисичанськ.
 Вулиця Подвойського — колишня назва Вітрильної вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Подвойського — колишня назва Покровської вулиці в місті Ніжин.
 Вулиця Подвойського — колишня назва вулиці Олексія Фльорова в місті Чернігів.
 Вулиця Подвойського — колишня назва Медової вулиці в смт Ясногірка.

Вулиці, названі на честь людей